

Канада 

По данным: Eliteprospects.com, Hockey-reference.com и Sports-reference.com

США 

По данным: Eliteprospects.com, Olympics.usahockey.com, Hockey-reference.com и Sports-reference.com

Чехословакия 

По данным: Eliteprospects.com и Sports-reference.com

Швеция 

По данным: Eliteprospects.com и Sports-reference.com

Швейцария 

По данным: Eliteprospects.com и  Sports-reference.com

Франция 

По данным: Eliteprospects.com и Sports-reference.com

Бельгия 

По данным: Eliteprospects.comи Sports-reference.com

Ссылки 
 1920 Olympic Games report (digitized copy online)
 International Olympic Committee results database
 Ishockey VM OS 1920—1939
 

Хоккей с шайбой на летних Олимпийских играх 1920